Mahaut ze Châtillonu ( Mahaut de Châtillon, 1293 – 3. října 1358) byla hraběnka z Valois, Anjou, Maine, Alençonu a Chartres.

Život 
Mahaut byla dcerou Víta, hraběte ze St. Pol a Marie, dcery bretaňského vévody Jana II. V červenci 1308 se v Poitiers stala třetí manželkou téměř o čtvrt století staršího Karla z Valois, bratra francouzského krále Filipa Sličného. Postaršímu choti dala čtyři potomky. Karel z Valois zemřel roku 1325 a Mahaut jej přežila o více než třicet let. Byla pohřbena v pařížském klášteře menších bratří, z dětí ji přežila pouze dcera Isabela.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Châtillonové
Hraběnky z Alençonu
Hraběnky z Anjou
Hraběnky ze Chartres
Hraběnky z Maine
Hraběnky z Valois
Pohřbení v klášteře minoritů v Paříži
Narození v roce 1293
Úmrtí 3. října
Úmrtí v roce 1358
Ženy